Le prénom Orlando, déclinaison de Roland, est présent dans différentes langues.

Personnes

Pseudonyme 

 Orlando (1936-), producteur français, frère et directeur artistique de la chanteuse Dalida

Patronyme 

 Alberto Orlando (1938-), footballeur international italien ; 
 Alexandra Orlando (1987-), gymnaste canadienne ; 
 Andrea Orlando (1969-), homme politique italien ; 
 Angelo Orlando (1962-), acteur italien ; 
 Bobby Orlando (1958-), musicien américain ; 
 Francesco Orlando (1934-2010), critique littéraire italien ;
  ;
  (né en 1963), homme politique maltais ; 
 Jimmy Orlando (1916-1992), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Joe Orlando (1927-1998), dessinateur américain ; 
 John Orlando (1960-), footballeur international nigérian ; 
 Leoluca Orlando (1947-), homme politique italien ; 
 Miguel Orlando (1985-), joueur de hockey sur glace suisse ; 
 Miguel Orlando Collins (1976-), artiste jamaïcain ;
 Paulo Orlando (1985-), joueur brésilien de baseball ; 
 Peter Orlando (1921-2009), céramiste et artiste peintre franco-américain ; 
 
 Taddeo Orlando (1885-1950), général et homme politique italien 
  (1944-), chanteur américain ; 
 Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), président du Conseil italien.

Prénom 
 
 Orlando Bloom (1977-), acteur britannique
 Orlando Colón (1982-), catcheur portoricain
 Orlando Costa ou Orlando (1981-), footballeur brésilien
 Orlando Vilas Bôas (1914-2002), indigéniste

Œuvres de fiction 

 La chanson de geste Orlando Innamorato (Roland amoureux), poème testament de Matteo Maria Boiardo, publié en 1494.
 L'épopée lyrique Orlando furioso (Roland furieux) de Ludovico Ariosto publié en 1516, suite de l'œuvre de Matteo Maria Boiardo.
 L’opéra Orlando finto pazzo créé en 1714 et Orlando furioso en 1727 par Antonio Vivaldi, d'après l'œuvre de Ludovico Ariosto.
 L'opéra Orlando, créé en 1733 par Georg Friedrich Haendel, variation sur l'œuvre de Ludovico Ariosto.
 L'opéra Orlando paladino composé par Joseph Haydn en 1782 sur un livret de Nunziato Porta d'après Ludovico Ariosto.
 L'opéra Orlando, opéra d'Olga Neuwirth créé en 2019 à l'Opéra d'État de Vienne, d'après l'œuvre de Virginia Woolf.

 Le roman Orlando, de Virginia Woolf publié en 1928 traitant entre autres thèmes de l'immortalité et de l'identité de genre.
 Le film Orlando de Sally Potter, réalisé en 1992, d'après le roman éponyme de Virginia Woolf, avec Tilda Swinton, Charlotte Valandrey, Billy Zane et Jimmy Somerville.
 La pièce Orlando ou l'impatience, d'Olivier Py.

Villes 

 Orlando, en Floride
 Orlando, dans le Kentucky
 Orlando, dans l'Oklahoma
 Orlando, en Afrique du Sud

Autres 
 Le club Magic d'Orlando de basket-ball de la NBA.
 La Chevrolet Orlando un monospace de la marque Chevrolet.
 Orlando Consort, un ensemble vocal britannique.
 L'Orlando-Haus, maison de la vieille ville de Munich.
 Orlando Riva Sound, groupe allemand de musique disco actif de la fin des années 1970 au début des années 1980.

Patronyme hispanique
Prénom espagnol
Patronyme italien
Prénom masculin
Homonymie de localités aux États-Unis